Obléhání Říma může být:
 Obléhání Říma (410) – obléhání Říma Vizigoty
 Obéhání Říma (455) – obléhání Říma Vandaly
 Obléhání Říma (537-538) – obléhání Říma Góty
 Obléhání Říma (546) 
 Obléhání Říma (549–550)
 Obléhání Říma (756)
 Sacco di Roma (1527)
 Obléhání Říma (1849)
 Obsazení Říma (1870) – vojsky Italského království